

Cinema 
 The Lesson – cortometraggio del 1910 diretto da David W. Griffith
 The Lesson – film del 1912 prodotto da Georges Méliès
 The Lesson – film del 1913 diretto da Oscar Eagle
 The Lesson – film del 1913 prodotto dall'American Film Manufacturing Company
 The Lesson – film del 1913 prodotto dalla Powers Picture Plays
 The Lesson – film del 1913 diretto da Warwick Buckland (1913)
 The Lesson – film del 1916 prodotto dall'Essanay
 The Lesson – film del 1917 diretto da Charles Giblyn
 The Lesson - Scuola di vita (Urok) – film del 2014 diretto da Kristina Grozeva e Petar Valchanov

Letteratura 
 The Lesson – raccolta di racconti di Toni Cade Bambara del 1972

Musica 
 The Lesson – singolo di Vikki Carr del 1967, dall'album Vikki!